Il singolare del torneo di tennis Croatian Indoors 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Greg Rusedski 7-63, 7-65

Teste di serie 

 Greg Rusedski (finale)
 Goran Ivanišević (campione)
 Tim Henman (primo turno)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)

 Marc Rosset (semifinali)
 Thomas Johansson (primo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Javier Sánchez (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Indoors 1998
ATP Tour 1998